Giovanni D'Aquila – compositore italiano
 Salvatore D'Aquila – mafioso italiano naturalizzato statunitense
 Vincenzo D'Aquila – imprenditore e scrittore italiano naturalizzato statunitense

Pagine correlate
Aquila